Englands U21-landslag i fotboll kan syfta på:

Englands U21-herrlandslag i fotboll
Englands U21-damlandslag i fotboll